Cazes o Cazès puede referirse a:
lugares
 Cazes-Mondenard, comuna francesa en el departamento de Tarn y Garona.
 Pueblo Cazes, localidad del departamento Colón, provincia de Entre Ríos, Argentina. 
personas
 Daniel Cazés, antropólogo mexicano.
 Henrique Cazes, músico y compositor brasileño.
 Jean-Michel Cazes, viticultor francés.
 Pierre-Jacques Cazes, pintor histórico francés.